Bienvenue à la ferme est une marque commerciale française des Chambres d'agriculture. Il s'agit du principal réseau de producteurs fermiers et d'accueil touristique dans les fermes, par les agriculteurs français.

Historique 

Bienvenue à la ferme est un réseau national d'agriculteurs, qui, rejoint par Marchés des Producteurs de Pays, compte aujourd’hui près de  fédérés par les Chambres d’agriculture.

Créé en 1988, Bienvenue à la ferme est aujourd'hui le premier réseau national de vente directe et d’accueil à la ferme.

L’offre Bienvenue à la ferme comprend :
 la vente directe de produits fermiers (à la ferme, magasin collectif de producteurs, Drive Fermier, Marchés des Producteurs de Pays) ;
 les séjours (gîtes et chambres d’hôte, camping et camping-cars) ;
 les loisirs (ferme équestre, découverte et pédagogique) ;
 la restauration à la ferme (ferme auberge, goûter / casse-croûte à la ferme, traiteur…).

Organisation 
Les adhérents s'engagent à respecter les différentes chartes de qualité mise en place par l'organisme.

Prestations 
Les fermes d'exploitations agricoles françaises adhérentes au réseau Bienvenue à la ferme proposent une offre complète dans :

Produits fermiers
 En 2016 :  de vente Produits de la ferme
 En 2014 : le réseau Marchés des Producteurs de Pays, marque commerciale de l'APCA, a passé un partenariat avec Bienvenue à la ferme. Ces marchés permettent aux agriculteurs, coopératives agricoles, traiteurs, petites et moyennes entreprises agroalimentaires et autres fabricants d'objets artisanaux de commercialiser leurs productions.
 En 2012 : Bienvenue à la ferme a développé certains magasins collectifs, coffrets cadeaux et paniers.

Restauration
 En 2014 : 370 fermes auberges
 En 2014 : 133 goûters/casse-croûte à la ferme
 En 2014 : 51 apéritifs fermiers chez le vigneron
 En 2014 : 36 sacs pique-nique
 En 2014 : 54 activités « traiteur »
 En 2014 : 88 location de salles

Séjours
 En 2014 : 605 chambres d'hôtes à la ferme
 En 2014 : 762 gîtes à la ferme (locations meublées à la ferme)
 En 2014 : 378 campings à la ferme (hébergements de plein air à la ferme)
 En 2014 : 82 vacances d'enfants à la ferme
 En 2014 : 256 accueil de camping-car (accueil de camions aménagés de loisir à la ferme)

Loisirs

 En 2014 : 638 visites de la ferme
 En 2014 : 437 fermes pédagogiques
 En 2014 : 227 fermes équestres ou pension de chevaux
 En 2014 : 9 chasses à la ferme

Les valeurs Bienvenue à la ferme

Existence d'un autre réseau
Un réseau national alternatif existe : l'association Accueil paysan créée en 1987 dans le Massif de la Chartreuse par un groupe de paysans pratiquant l'accueil à la ferme et qui ne retrouvaient pas les valeurs paysannes dans l'unique organisation d'accueil des chambres d'agricultures. Ils décidèrent de créer une organisation nationale alternative autour d'une charte, dont l'article qui tenait le plus à cœur aux créateurs figure toujours dans la charte actuelle : .

Partenariat 
Le réseau a rejoint en tant que partenaire, le 12 janvier 2021, la plateforme Frais et local. Lancée par les Chambres d’agriculture et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, cette dernière permet la vente directe de produits agricoles du producteur au consommateur.

Bienvenue à la ferme a contribué au recensement des 8000 premiers points de vente et exploitations qu’héberge la plateforme.

Voir aussi

Articles connexes 
 Accueil paysan
 Ferme pédagogique
 Le séjour d'enfants en vacances dans une famille
 Tourisme rural

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références

Agriculture
Tourisme
Infrastructure touristique